Министър-председателят на Нидерландия () е ръководителят на правителството на Нидерландия и в това си качество е начело на изпълнителната власт в страната. Настоящият министър-председател на Нидерландия е Марк Рюте, който е на поста от 2010 г.

Списък на министър-председателите

Източници